Fairview kan syfta på:

Fairview, Christian County, Kentucky
Fairview, Kenton County, Kentucky